De hals van een zwaan
Een op een zwanenhals gelijkende buis, zie: waterslot (sifon)
Een flexibele standaard voor een microfoon
Een onderdeel van een giek, zie zwanenhals (giek)
Een onderdeel van een dieplader, zie zwanenhals (dieplader)
Het frame van een van de eerste modellen in de serie van de solex (bromfiets)